Amerikanska mysksköldpaddor (Sternotherus) är ett släkte av sköldpaddor som beskrevs av John Edward Gray 1825. Släktet ingår i familjen slamsköldpaddor.  De blir mellan 5 och 15 cm långa.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kräldjur i nearktiska regionen
Slamsköldpaddor
Sternotherus